

Geografia 
 Whately – comune del Massachusetts, negli Stati Uniti d'America

Persone 
 Helen Whately – politica statunitense
 Kevin Whately – attore inglese
 Richard Whately – arcivescovo anglicano, logico e teologo inglese
 Thomas Whately – politico e scrittore inglese